Puede referirse a alguno de los conflictos que enfrentaron a los reinos de Castilla y León a lo largo de la Edad Media:

Guerra castellano-leonesa de 1037, entre el rey Bermudo III de León y su cuñado el conde Fernando de Castilla, que le sucedió como rey de León.
Guerra castellano-leonesa de 1068, entre Alfonso VI de León y su hermano Sancho I de Castilla.
Guerra castellano-leonesa de 1072, entre Alfonso VI de León y su hermano Sancho I de Castilla.
Guerra castellano-leonesa de 1162-1166, entre Fernando II de León y su sobrino Alfonso VIII de Castilla.
Guerra castellano-leonesa de 1178-1180, entre Fernando II de León y su sobrino Alfonso VIII de Castilla.
Guerra castellano-leonesa de 1188-1194, entre Alfonso IX de León y su primo Alfonso VIII de Castilla.
Guerra castellano-leonesa de 1196-1197, entre Alfonso IX de León y su primo Alfonso VIII de Castilla.
Guerra castellano-leonesa de 1204-1206, entre Alfonso IX de León y su primo Alfonso VIII de Castilla.
Guerra castellano-leonesa de 1212, entre Alfonso IX de León y su primo Alfonso VIII de Castilla.
Guerra castellano-leonesa de 1217-1218, entre Alfonso IX de León y su hijo Fernando III de Castilla.

Guerras medievales de España